Plaats in Indonesië
 Panggung (Kedung), een plaats in het bestuurlijke gebied Japara in de provincie Midden-Java
 Panggung (Tegal Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java
 Panggung (Sampang), een plaats in het bestuurlijke gebied Sampang in de provincie Oost-Java